Een Sint-Michaëlkapel of Sint-Michaëlskapel is een kapel gewijd aan de aartsengel Michaël en kan verwijzen naar:

 Sint-Michaëlkapel (Andernach)
 Michaëlskapel (Koblenz)
 Sint-Michaëlkapel (Lascheid)
 Michaëlskapel (Oppenheim)
 Sint-Michaëlkapel (Stockem)
 Sint-Michaëlkapel (Wanssum)